Als Jocs Olímpics d'Hivern de 2010 celebrats a la ciutat de Vancouver (Canadà) es disputà una prova de surf de neu en categoria masculina en la modalitat d'eslàlom paral·lel que formà part del programa oficial dels Jocs.

La prova es realitzà el 27 de febrer de 2010 a les instal·lacions de Cypress Mountain. Participaren un total de 30 surfistes de 15 comitès nacionals diferents.

Resum de medalles

Resultats

Ronda de qualificació 

NF: no finalitzà
DSQ: desqualificat

Quadre final 

NF: no finalitzà
DSQ: desqualificat

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Surf de neu 2010: eslàlom paral·lel masculí 
  www.vancouver2010.com - Surf de neu 2010 (qualificacions)
  www.vancouver2010.com - Surf de neu 2010 (vuitens de final)
  www.vancouver2010.com - Surf de neu 2010 (quarts de final)
  www.vancouver2010.com - Surf de neu 2010 (semifinals)
  www.vancouver2010.com - Surf de neu 2010 (finals)

Surf de neu als Jocs Olímpics d'hivern de 2010